Аксель Руди Пелль (; 27 июня 1960, Ваттеншейд, , ФРГ) — немецкий гитарист, играющий в стиле мелодичный хеви-метал, а также композитор и музыкальный продюсер. Основатель одноимённого проекта Axel Rudi Pell.

Биография 
Начинал карьеру в метал-группе Steeler. После ухода из коллектива Пелль тут же организовал собственный проект и назвал его Axel Rudi Pell. К себе в компанию Аксель подобрал довольно известных музыкантов — в первый состав ARP вошли ударник Йорг Михаэль (Stratovarius, Rage, Mekong Delta), вокалист Чарли Хан (Gary Moore, Victory), басисты Волькер Кравчак (Steeler) и Йорг Дейзингер (Bonfire). Уже с первого диска стали чётко ясны ориентиры Пелля — гитарист вёл свою команду курсом, проложенным Ричи Блэкмором во времена Rainbow. Мелодичный метал с примесью неоклассики и сентиментальными хуками — таков рецепт практически всех альбомов ARP.

Вторая пластинка, Nasty Reputation, записывалась уже с Робом Роком у микрофона, однако после релиза этот вокалист вернулся в Impellitteri. Пришлось срочно подыскивать нового фронтмена, и оставшуюся часть промотура группа доигрывала с бывшим партнёром Мальмстина Джеффом Скоттом Сото.

С приходом Джеффа состав группы надолго стабилизировался, и дальнейшие рокировки касались лишь клавишников. В 1993 году Пелль выпустив сборник баллад с соответствующим названием, ориентированный на женскую аудиторию. Альбом был положительно принят публикой и в дальнейшем гитарист со своей группой продолжил записывать диски из этой серии : The Ballads II, The Ballads III, The Ballads IV, The Ballads V. Между тем Axel Rudi Pell заняли видное место на немецкой металлической сцене и, начиная с 1994 года, практически каждый их студийный альбом проводил в национальных чартах не менее двух недель. В 1998 году коллективу всё же пришлось расстаться с Сото, а вместо него Аксель представил публике вокалиста Hardline Джонни Джиоэли.

Одновременно в команде появился клавишник Ферди Дорнберг, сменивший на этом посту Кристиана Вольфа. На этом кадровые перестановки не закончились, так как после выхода Oceans of Time группу покинул Йорг Михаэль. В декабрьском турне 1998 года место за ударной установкой занял бывший коллега Ингви Мальмстина и Тони Макалпина Майк Террана.

После выпуска второй пластинки с балладами Axel Rudi Pell приняли участие в создании альбома, посвящённого любимому вокалисту Акселя, Ронни Джеймсу Дио, исполнив классическую вещь из репертуара Rainbow «Still I’m Sad». В том же 1999 году коллектив провёл успешный клубный тур и появился на фестивале в Ваккене. На следующий год после выхода The Masquerade Ball Пелль решил, что пора обзавестись сборником лучших песен и по результатам опроса, проведённого на сайте Axel Rudi Pel, составил двойную компиляцию под названием The Wizards Chosen Few. В 2002 и в 2004 годах вышло по два альбома ARP. Но если в первом случае студийная работа сопровождалась выпуском концертника, то во втором ей сопутствовал еще один балладный сборник.

В 2005-м команда Пелля ограничилась фестивальными выступлениями и серией одиночных концертов, а на следующий год вернулась к студийной работе. Альбом Mystica занял 27-е место в немецких чартах, всего на пять пунктов не дотянув до рекорда, установленного с Shadow Zone. Свою очередную пластинку, названную Diamonds Unlocked, Аксель составил из кавер-версий песен любимых исполнителей.

Состав группы

Текущий состав 
 Аксель Руди Пелль (гитара)
 Джонни Джиоэли (вокал)
  (клавишные)
  (бас-гитара)
 Бобби Рондинелли (ударные)

Бывшие участники

Вокал 
  (1989)
 Роб Рок (1991)
 Джефф Скотт Сото (1992—1997)

Бас-гитара 
  (1989)
  (1989)

Ударные 
 Йорг Михаэль (1989—1998)
 Майк Террана (1998—2013)

Клавишные 
  (1989)
  (1989)
  (1991—1992)
  (1993—1996)
  (1997)

Дискография

Студийные альбомы 
 Wild Obsession (1989)
 Nasty Reputation (1991)
 Eternal Prisoner (1992)
 Between the Walls (1994)
 Black Moon Pyramid (1996)
 Magic (1997)
 Oceans of Time (1998)
 The Masquerade Ball (2000)
 Shadow Zone (2002)
 Kings and Queens (2004)
 Mystica (2006)
 Diamonds Unlocked (2007)
 Tales of the Crown (2008)
 The Crest (2010)
 Circle of the Oath (2012)
 Into the Storm (2014)
 Game of Sins (2016)
 Knights Call (2018)
 Sign Of The Times (2020)
 Diamonds Unlocked II (2021)
 Lost XXIII (2022)

Сборники 
 The Ballads (1993)
 The Ballads II (1999)
 The Wizard's Chosen Few (2000)
 The Ballads III (2004)
 The Best of Axel Rudi Pell: Anniversary Edition (2009)
 The Ballads IV (2011)
 The Ballads V (2017)

Концертные альбомы 
 Made in Germany (1995)
 Knights Live (2002)
 Live On Fire (2013)

 DVD 
 Knight Treasures (Live and More) (2002)
 Live Over Europe (2008)
 One Night Live (2010)
 Live On Fire'' (2013)

Литература

Ссылки 
 Axel Rudi Pell на MusicMight
 Axel Rudi Pell  на rockfaces.ru
 Дискографии и рецензии на Russian Darkside e-Zine 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Соло-гитаристы